Paul Myers peut faire référence à :

 PZ Myers (1957), biologiste américain ;
 Paul Myers (1960), musicien rock canadien, journaliste ;
 Paul Myers (1967), producteur de disques anglais ;
 Paul Myers, animateur fondateur de l'émission de radio chrétienne The Haven of Rest de 1934 à 1971 ;
 Paul Walter Myers (1932–2015), producteur et écrivain anglais.